Strange Invaders est le titre original du film Les envahisseurs sont parmi nous (1983).
 Strange Invaders est un court métrage d'animation nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation lors de la  des Oscars en 2002.

Homonymie